Аријага има више значења:

 Општина Аријага (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аријага (Аријага, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику